Laffont ist der Familienname folgender Personen:

 Axelle Laffont (* 1970), französische Schauspielerin
 Jean-Jacques Laffont (1947–2004), französischer Ökonom
 Perrine Laffont (* 1998), französische Freestyle-Skisportlerin
 Robert Laffont (1916–2010), französischer Verleger und Schriftsteller
 Steeve Laffont (* 1975), französischer Jazzmusiker